Kerstin Holm kan avse någon av följande:

Kjerstin Holm (1909–1953), svensk konstnär
Kerstin Holm-Lindqvist (1921–2007), svensk översättare och tolkare, gift med Tor Helmer Lindqvist (1923–2008)
Kerstin Holm (svensk författare) (född 1943)
Kerstin Holm (journalist) (född 1951), svensk journalist, verksam vid Sveriges Television
Kerstin Holm (tysk författare) (född 1958), tysk författare
Kerstin Holm (mykolog) (född 1924), forskare (auktorsnamn K.Holm)

Källor